Vin cuit (französisch "gekochter Wein") steht für:

 Vin cuit de Provence, einen aus durch Erhitzen eingedicktem Traubenmost hergestellten Süßwein aus Südfrankreich
 Vin Cuit (Dicksaft), eine Schweizer Bezeichnung für eine Süßspeise aus eingedicktem Fruchtsaft wie z. B. Apfelkraut, Birnenhonig oder für den aus Büschelibirnen hergestellten Birnendicksaft